Милан Јездимировић (Ужице, 5. септембра 1996) српски је фудбалер који тренутно наступа за Джјугас.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Златибор Чајетина
 Зона Дрина: 2015/16.
 Прва лига Србије: 2019/20.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1996.
Спортисти из Ужица
Српски фудбалери
Десни бекови у фудбалу
Фудбалери Златибора
Фудбалери Слободе Ужица
Фудбалери Спартака Суботице
Фудбалери Радника Сурдулице
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије